Příjmení Maňák, přechýleně Maňáková, nese více různých osobností:

 Jiří Maňák (1916–1992) – československý vojenský pilot
 Josef Maňák (kněz) (1950–2018) – český římskokatolický kněz
 Vratislav Maňák (* 1988) – český spisovatel

Externí odkazy 
 

Česká příjmení